Beringen – gmina miejska w północno-wschodniej Belgii, w jej flamandzkiej części, w prowincji Limburgia. Liczba ludności: 43 555 (2012), powierzchnia: 78,30 km².

Rozwój demograficzny w latach 1806-2012 

 World Gazetteer

Miasta w Limburgii